Osse (Doubs), een gemeente in het Franse departement Doubs (regio Bourgogne-Franche-Comté) 
Ossé, een gemeente in het Franse departement Ille-et-Vilaine (regio Bretagne)